Ichtus peut désigner :
 Ichtus, un symbole chrétien représentant un poisson formé de deux arcs de cercle ;
 ICHTUS, une association de laïcs catholiques engagés sur le terrain culturel et politique.